Jocs Olímpics d'Estiu de 1896
 Jocs Olímpics d'Estiu de 1906
 Jocs Olímpics d'Estiu de 2004